Кубок Португалії з футболу 2021–2022 — 82-й розіграш кубкового футбольного турніру в Португалії. Свій 18-й титул здобув Порту.

Календар

1/16 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|18 листопада 2021

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|19 листопада 2021

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|20 листопада 2021

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|21 листопада 2021

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|22 листопада 2021

|}

1/8 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|21 грудня 2021

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|22 грудня 2021

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|23 грудня 2021

|}

1/4 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|11 січня 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|12 січня 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|13 січня 2022

|}

1/2 фіналу 

|colspan="6" style="background-color:#97DEFF"|2 березня/20 квітня 2022

|-
|colspan="6" style="background-color:#97DEFF"|3 березня/20 квітня 2022

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Португалії на soccerway 

2021–2022
Португалія
Португалія
2021 у португальському спорті
2022 у португальському спорті